Petworth est le nom de plusieurs localités et bâtiments dans le monde :

États-Unis 
Dans le quartier de Petworth à Washington (district de Columbia) :

  (aussi Webster Garden Apartments), des bâtiments d'habitation classés au Registre national des lieux historiques en 2008,

Royaume-Uni 
Dans la ville de Petworth dans le Sussex de l'Ouest :

 Petworth House, un manoir,
 , un club de cricket,
 , une ancienne station de train
 , un canal creusé à Petworth en 1795 et démantelé en 1826, un des canaux à la vie la plus brève d'Angleterre.

Autres 

Le  une initiative soutenue par George Wyndham, destinée à encourager l'émigration vers le Canada de 1832 à 1837.